Герман Хунгер (Hermann Hunger; ) — австрийский ассириолог, историк астрономии. Доктор (1966), эмерит-профессор Венского университета, член Австрийской академии наук (1995), иностранный член Американского философского общества (1995).

Степень доктора философии по филологии получил в Мюнстерском университете, в области штудий древнего Ближнего Востока. Состоял ассоциированным профессором Чикагского университета, с 1978 года в Венском университете. С 2007 года в отставке. Сотрудничал с Отто Нейгебауэром и .

Почётный член  (2010).

Автор работ MUL.APIN: an astronomical compendium in cuneiform (1989; в соавт. с Дэвидом Пингри), Astral Sciences in Mesopotamia (1999; в соавт. с Дэвидом Пингри).

Примечания 

Ассириологи
Историки астрономии
Члены Австрийской академии наук
Иностранные члены Американского философского общества
Профессора Венского университета
Доктора философии по филологии
Археоастрономия:Персоналии